Дáстин Брóудер () — сотрудник компании Blizzard Entertainment и ведущий проектировщик () стратегии в реальном времени StarCraft II. В индустрии компьютерных игр работает с 1995 года, с этого времени работал в таких компаниях, как Activision, Electronic Arts и Simon & Schuster Interactive. Имеет опыт в работе над стратегиями в реальном времени, например, в работе над игровым сериалом Command & Conquer. В 2019 году Дастин Броудер покинул Blizzard Entertainment

Список игр 
Согласно сайту MobyGames, Дастин Броудер работал над следующими проектами:
 StarCraft II: Heart of the Swarm (2013)
 StarCraft II: Wings of Liberty (2010)
 World of Warcraft: The Burning Crusade (2007)
 The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II (2006)
 The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth (2004)
 Command & Conquer: Generals (2003)
 Command & Conquer: Generals - Zero Hour (2003)
 Command & Conquer: Yuri's Revenge (2001)
 Emperor: Battle for Dune (2001)
 Star Trek: Deep Space Nine - Dominion Wars (2001)
 Command & Conquer: Red Alert 2 (2000),
 Command & Conquer: Red Alert 2 (Collector’s Edition) (2000)
 Dark Reign 2 (2000)
 Battlezone (1998)
 Vigilante 8 (1998)
 Heavy Gear (1997)
 MechWarrior 2: Mercenaries (1996)
 MechWarrior 2: Ghost Bear's Legacy (1995)

Примечания

Ссылки 
 Dustin Browder на GiantBomb
 Dustin Browder на StarCraft wiki
Интервью
 
 

Blizzard Entertainment
Разработчики компьютерных игр
Википедия:Биографии современников
Персоналии по алфавиту
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения